Richmond est le nom de nombreuses villes, écoles et universités, personnes, et autres, à travers le monde. L'origine du nom vient de Richemont en Seine-Maritime, qui donnera son nom à Richmond dans le Yorkshire en 1071, à la suite des conquêtes normandes.

Patronyme 
 Akeem Richmond (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Anthony B. Richmond (1942-), directeur de la photographie britannique ;
 Charles Wallace Richmond (1868-1932), ornithologue américain ;
 
 Geraldine L. Richmond (1953-), chimiste et physicienne américaine ;
 Helen Richmond Young Reid (1869-1941), réformatrice sociale canadienne ; 
 Kane Richmond (1906-1973), acteur américain ;  
 Kenneth Richmond (1926-2006), lutteur britannique spécialiste de la lutte libre ;
 Warner Richmond (1886-1948), acteur américain ;
 William Blake Richmond, peintre anglais ;  
 Brenda Hale, baronne Hale de Richmond. 
  
 Comte de Richmond, titre de la pairie d'Angleterre.

Toponyme 
 , dans plusieurs pays

Afrique du Sud 
 Richmond (Cap-Nord)
 Richmond (KwaZulu-Natal)

Australie 
 Richmond (Nouvelle-Galles du Sud)
 Richmond (Queensland)
 Richmond (Victoria)
 Richmond (Tasmanie)
 Richmond Bridge

Canada 
 New Richmond, ville du Québec.
 Richmond (Ontario).
 Richmond, ville de la Colombie-Britannique.
 Richmond, circonscription fédérale de Colombie-Britannique.
 Richmond, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Richmond, ville de la Nouvelle-Écosse.
 Richmond, ville du Québec.
 Richmond, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Richmond, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick.
 Richmond Hill, ville de l'Ontario.
 Richmond, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse.
 Richmond, ancienne circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Richmond (Californie) ;
 Richmond (Illinois) ;
 Richmond (Indiana) ;
 Richmond, ville située dans le Kansas ;
 Richmond (Kentucky) ;
 Richmond, ville située en Louisiane ;
 Richmond (Ohio) ;
 Richmond (Maine) ;
 Richmond (Massachusetts) ;
 Richmond (Michigan) ;
 Richmond (Minnesota) ;
 Richmond (Missouri) ;
 Richmond (New Hampshire) ;
 Richmond (New York) ;
 Richmond (Rhode Island) ;
 Richmond (Texas) ;
 Richmond (Utah) ;
 Richmond (Vermont) ;
 Richmond, ville et capitale de l'État de Virginie.

Nouvelle-Zélande 
 Richmond, ville de la région de Tasman ;
 Richmond, banlieue de la cité de Christchurch située dans l'Île du Sud ;
 Richmond, banlieue d’Invercargill.

Royaume-Uni 
 Richmond, ville du Yorkshire du Nord
 Richmond, circonscription électorale.
 Comté de Richmond (Richmondshire), district du Yorkshire du Nord.
 Richmond upon Thames, ville sur la Tamise, proche de Londres.
 La circonscription London Borough de Richmond upon Thames.
 Richmond, station du métro de Londres et station ferroviaire.
 Old Town Hall de Richmond

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme